Книга о заселении Исландии («Ланднаумабоук», ) — один из важнейших источников по колонизации Исландии, созданный в XI веке исландским историком Ари Торгильссоном (1068—1148).

История 
При составлении Ланднаумабоук автором уделялось основное внимание генеалогическим спискам первопоселенцев, по большей части норвежского происхождения (к моменту создания Ланднаумабоук в Исландии проживало уже пятое поколение переселенцев). В Ланднаумабоук перечислены 400 скандинавских переселенцев, высадившихся на берегах Исландии между 850 и 930 годами. Распределённые между ними земли географически упорядочены и перечислены. Автор книги указал границы первых исландских поселений, привёл характеристики поселенцев, изложил их биографии, перечислил предков и потомков вплоть до XI столетия. Несмотря на отдельные неточности, «Книга» имеет огромное историческое значение.

Ланднамабок сохранилась в 5 средневековых списках:
 Стюрлубоук — старейший, записанный между 1275 и 1280 годами Стурлой Тордарсоном; единственный, сохранившийся полностью;
 Хёйксбоук, записанный между 1306 и 1308 годами Хауком Эрлендссоном;
 Мелабоук, (1313), сохранившийся фрагментарно, на двух кусках пергаментной рукописи, однако именно этот вариант наиболее точно передаёт первоисточник;
 Тордарбоук, записанный в XVII веке;
 Скардсаурбоук, записанный в 1636 году.

Примечания

Литература 
 Гуревич А. Я. «Колонизация Исландии», Учёные записки Калининского гос. пед. института, труды кафедры истории, 1963, том 35
 Gjerset K. «History of Iceland», London, 1922
 Maurer K. «Island von seiner ersten Entdeckung bis zum Untergange des Freistaats», München, 1874.

Ссылки 
 

История Исландии
Литературные произведения Исландии
Книги XI века